Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 (mężczyźni)